Plombières ist der Name folgender geographischer Objekte:

Plombières, Gemeinde in der belgischen Provinz Lüttich
Plombières-les-Bains, Gemeinde im französischen Département Vosges
Plombières-lès-Dijon, Gemeinde im französischen Département Côte-d'Or
Kanton Plombières-les-Bains im französischen Département Vosges